Académie d’administration publique peut désigner :
 Académie d'administration publique, en Azerbaïdjan ;
 Académie d'administration publique, en Biélorussie ;
 Académie d'administration publique, en Ukraine.